Eau de Cologne (EdC; seltener/französisch: edc, EDC) bezeichnet:

 ursprünglich den von Johann Maria Farina hergestellten Duft; Ende des 18. Jahrhunderts wurde daraus der Gattungsbegriff für einen leichten Duft
 Parfüm mit einem Anteil von mindestens 70 % Alkohol und mit 2–5 % Parfüm-Öl, siehe Parfüm#Verdünnungsklassen
 Original Eau de Cologne, die geschützte Herkunftsbezeichnung, siehe Kölnisch Wasser